Sezon 2016/2017 Pucharu Świata w skeletonie – 31. sezon Pucharu Świata w skeletonie. Rozpoczął się 2 grudnia 2016 roku w kanadyjskim Whistler. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 17 marca 2017 roku w Pjongczangu. Była to próba przed Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018. Rozegranych zostało 16 konkursów: 8 konkursów kobiet oraz 8 konkursów mężczyzn.

Podczas sezonu 2016/2017 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. W połowie stycznia odbyły się Mistrzostwa Europy w niemieckim Winterbergu. Była to główna impreza tego sezonu. Pod koniec stycznia odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów w Siguldzie.

Wśród kobiet kryształową kulę zdobyła Niemka Jacqueline Lölling, a wśród mężczyzn ósmy raz z rzędu Łotysz Martins Dukurs.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Świata w skeletonie
2016 w skeletonie
2017 w skeletonie